Сельское поселение Ильинское — сельское поселение в составе Харовского района Вологодской области.
Центр — деревня Семениха.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Ильинский сельсовет.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3634-ОЗ, сельские поселения Ильинское и Слободское преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Ильинское с административным центром в деревне Семениха.

География 
Расположено на востоке района. Граничит:
 на севере со Слободским сельским поселением,
 на западе с Разинским и Харовским сельскими поселениями,
 на юге с Михайловским сельским поселением,
 на востоке с Устьрецким сельским поселением Сямженского района.

По территории протекают реки Тоя, Камешь, по южной границе — река Кубена.

Экономика 
Основные предприятия — к/х «Утро», СПК «Харовский». Основная сфера занятости населения — лесопереработка.

Средняя школа с дошкольной группой, детский сад на 90 мест, два ФАПа, 2 дома культуры, 2 библиотеки, 2 отделения связи, 2 АТС. Действует уличное освещение, в домах половины жителей — водопровод.

По автодороге осуществляется автобусное сообщение с районным центром.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. Согласно этому списку, в Ильинский сельсовет входили 36 населённых пунктов. В 2000 году были упразднены деревни Денисиха, Ермачиха, Никитинская.

С тех пор и до 1 марта 2010 года состав сельского поселения не изменялся.

С июля 2020 года в состав сельского поселения входят 54 населённых пункта, в том числе:
51 деревня,
3 села.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые до 2020 года населённые пункты

 Населённые пункты, упразднённые в 2020 году

Примечания

Ссылки 
 Ильинское сельское поселение на сайте администрации Харовского района

Муниципальные образования Харовского района
Сельские поселения Вологодской области